Michael „Mick” Hill – brytyjski lekkoatleta
 Michael Hill – australijski tenisista

Zobacz też 
 Mick Hill